Dávid Skokan (né le  à Poprad en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || HK ŠKP Poprad || Extraliga slo. ||8 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Oceanic de Rimouski || LHJMQ ||53 ||6 ||15 ||21 ||143 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Oceanic de Rimouski || LHJMQ ||52 ||14 ||21 ||35 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Oceanic de Rimouski || LHJMQ ||53 ||19 ||21 ||40 ||92 ||8 ||0 ||5 ||5 ||10
|-
|2008-2009 || HK ŠKP Poprad || Extraliga tch. ||32 ||9 ||9 ||18 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slo. || 32|| 11|| 5|| 16|| 70||15 || 3|| 3|| 6|| 40
|-
|2010-2011 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slo. || 55|| 13|| 9|| 22|| 78|| 7|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
|2011-2012 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slo. || 48|| 7|| 16|| 23|| 86|| 15|| 2|| 8|| 10|| 6
|-
|2012-2013 || HK ŠKP Poprad || Extraliga slo. || 10|| 3|| 6|| 9|| 53||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || HC Slavia Prague || Extraliga tch. || 26|| 2|| 5|| 7|| 12|| 11|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
|2013-2014 || HC Slavia Prague || Extraliga tch. || 47|| 8|| 10|| 18|| 38|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2014-2015 || HC Hradec Králové || Extraliga tch. || 31|| 3|| 10|| 13|| 50|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016|| HC Slovan Bratislava || KHL || 27 || 3 || 2 || 5 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || HK ŠKP Poprad || Extraliga slo. || 4 || 1|| 0 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Piráti Chomutov || Extraliga tch. ||47 ||10 ||6 ||16 ||57 ||17 ||5 ||3 ||8 ||42 
|-
|2017-2018 || Piráti Chomutov || Extraliga tch. ||43 ||6 ||13 ||19 ||68 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || Piráti Chomutov || Extraliga tch. ||7 ||1 ||1 ||2 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || HC Pardubice || Extraliga tch. ||21 ||2 ||1 ||3 ||37 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || Frankfurt Lions || DEL2 ||8 ||2 ||9 ||11 ||16 ||15 ||6 ||10 ||16 ||16 
|-
|2019-2020 || HC Košice || Extraliga slo. ||45 ||16 ||34 ||50 ||68 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || HK ŠKP Poprad || Extraliga slo. || 49 || 18 || 34 || 52 || 107 || 15 || 9 || 6 || 15 || 30
|-
| 2021-2022|| HK ŠKP Poprad || Extraliga slo. ||  ||

Notes et références 

Naissance en décembre 1988
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du HK Poprad
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du HC Hradec Králové
Naissance à Poprad
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du HC Košice
Joueur des Frankfurt Lions
Naissance en Tchécoslovaquie